Karl Richter (1804–1869) – ksiądz, polski deputowany do Pruskiego Zgromadzenia Konstytcyjnego 
 Karl Richter (1844–1928) – niemiecki prawnik
 Karl Richter (1876–1959) – szwedzki strzelec
 Karl Richter (1926–1981) – niemiecki muzyk